

Гартсвілл — місто, штат Індіана
 Гартсвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Гартсвілл — місто, штат Південна Кароліна
 Гартсвілл — місто, штат Теннессі